Stoianov ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Stoianov (* 1950), rumänische Musikwissenschaftlerin
 Petru Stoianov (* 1939), rumänischer Komponist

Siehe auch:
 Stojanow
 Stoyanov